Ива́н Иса́ев:
 Исаев, Иван Георгиевич (1861—1917) — генерал-лейтенант, начальник инженерного управления Иркутского военного округа.
 Исаев, Иван Дмитриевич (1922–1998) — полный кавалер ордена Славы.
 
 Исаев, Иван Исаевич (1751—?) — русский писатель-переводчик.
 Исаев, Иван Константинович (1870—1928) — советский военный педагог, генерал майор Русской императорской армии, герой Первой мировой войны.